Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Iveta Benešová a Barbora Záhlavová-Strýcová, který nestartoval společně. Benešová se turnaje nezúčastnila. Záhlavová-Strýcová se na dvorce vrátila po půlročním dopingovém trestu v páru s Němkou Julia Görgesovou. V úvodním kole podlehly americko-slovenské dvojici Liezel Huberová a Janette Husárová.

Soutěž čtyřhry ovládl německý pár startující na divokou kartu Mona Barthelová a Sabine Lisická, který ve finále přehrál americko-indickou dvojici Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová ve dvou sadách 6–4 a 7–5.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (odstoupily)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=Alt
| RD1-team01= J Craybas   M Moulton-Levy
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= M Barthel   S Lisicki
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Barrois   J Švedova
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= J Janković   M Lučić-Baroni
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= R Kops-Jones   A Spears
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= C Black   A Rodionova
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Jurak   K Marosi
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= A Pavljučenkova   L Šafářová
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= A-L Grönefeld   K Peschke
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Erakovic   Š Pcheng
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= A Kerber   A Petkovic
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= J Makarova   J Vesnina
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=62
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[6]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Huber   J Husárová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15={{nowrap| B Mattek-Sands   S Mirza}}
| RD1-score15-1=77
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Petrova   K Srebotnik
| RD1-score16-1=63
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= M Barthel   S Lisicki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= J Janković   M Lučić-Baroni
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[4]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= R Kops-Jones   A Spears
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=[9]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= D Jurak   K Marosi
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[11]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A-L Grönefeld   K Peschke
| RD2-score05-1=68
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= A Kerber   A Petkovic
| RD2-score06-1=710
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= L Huber   J Husárová
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08= 
| RD2-team08={{nowrap| B Mattek-Sands   S Mirza}}
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= M Barthel   S Lisicki
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D Jurak   K Marosi
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= A Kerber   A Petkovic
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2013
WTA Tour 2013